

Toponymes 

 , oued algérien
 , montagne algérienne

Patronyme 

 Claude Nedjar
 Michel Nedjar
 Serge Nedjar